Old Jail (englisch, wörtlich „altes Gefängnis“) bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Jail (Alabama), ID-Nr. 74000434
 Old Jail (Georgia), ID-Nr. 74000706
 Old Jail (Iowa), ID-Nr. 74000801
 Old Jail (Massachusetts), ID-Nr. 71000078
 Old Jail (Tennessee), ID-Nr. 73001784